Ascanio Colonna kan syfta på bland andra:

 Ascanio Colonna (1560–1608), italiensk kardinal 
 Ascanio Colonna (1883–1971), italiensk diplomat